Deutsche Tourenwagen Masters Sezon 2005 – szósty sezon serii DTM po jej wznowieniu w 2000 roku.

Zmiany w sezonie 2005 
 Liczba wyścigów została zwiększona z 10 do 11. Z kalendarza wycofano wyścigi w Portugalii (Estoril) oraz we Włoszech (Adria), natomiast w ich miejsce pojawiły się tory Spa-Francorchamps i Istanbul Park. Każdy z torów gościł jeden wyścig w sezonie, z wyjątkiem Hockenheim, na którym zorganizowane zostało otwarcie i zakończenie sezonu. W trakcie sezonu dołączył do niego również EuroSpeedway Lausitz, po tym jak zrezygnowano z organizacji ulicznego wyścigu we francuskim Awinionie.
 Na początku sezonu Opel ogłosił, iż jest to jego ostatni rok w DTM. Liczba zawodników niemieckiej marki została ograniczona do 4 kierowców.
 Do rywalizacji w sezonie 2005 zamierzała przystąpić brytyjska marka MG z dwoma samochodami MG ZT, lecz z powodu kłopotów finansowych nie doszło do realizacji tych planów.
 Prawa do relacji telewizyjnych na żywo wykupiła na wyłączność niemiecka telewizja publiczna ARD.

Zmiany w regulaminie 
 Samochody przygotowane według specyfikacji z lat 2000-2003 zostały zabronione, natomiast auta z roku 2005 otrzymały pozwolenie na udział w mistrzostwach również w sezonach 2006 i 2007.
 Wprowadzone zostały nowe przepisy dotyczące wagi samochodów. Minimalną wagę samochodów z roku 2005 ustalono na poziomie 1050 kg (włącznie z kierowcą). Dla samochodów z roku 2004 limit ten został zmniejszony do 1035 kg. Ponadto, wszystkie samochody producenta który wygra wyścig, w kolejnym spotkaniu muszą mieć na pokładzie dodatkowy balast 10 kg. Samochody producenta, który zajął 2. miejsce, w kolejnym wyścigu zachowują swoją aktualną wagę, natomiast producent, który zajął 3. miejsce, może w swoich pojazdach zmniejszyć balast o 10 kg. Różnice w balaście sumują się w kolejnych wyścigach, jednak nie mogą różnić się od wagi wyjściowej o więcej niż 20 kg. Przepisy te dotyczą tylko samochodów z roku 2005 – auta z roku 2004 przez cały sezon mają stałą wagę 1035 kilogramów.

Kierowcy

Kalendarz wyścigów

Najlepsze wyniki

Klasyfikacje generalne

Kierowcy

Zespoły 
(punkty zdobywane podczas poszczególnych wyścigów)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona serii DTM 

Sezony Deutsche Tourenwagen Masters
2005 w sportach motorowych
2005 w Niemczech
2005 w Belgii
2005 w Czechach
2005 w Holandii
2005 w Turcji